„Хит Микс Мюзик“ е музикална компания в София, България.

Компанията е създадена от композитора Йорданчо Василковски – Оцко през 2015 година. Продуцира попфолк изпълнители, които в медийното пространство се изявяват по „Хит Микс Ченъл“.

Изпълнители 
 VessoU
 Ая
 Гери-Никол
 Деа
 Дилан
 Енна
 Лорена
 Лео
 Магда
 Максим
 Сандра
 Тереза

Бивши изпълнители на Хит Микс Мюзик 
 Agathangelos - В Хит Микс Мюзик от 2018 до 2021
 Адриана – В Хит Микс Мюзик от 2016 до 2017
 Ангел – в Хит Микс Мюзик от 2016 до 2019
 Анджелина – В Хит Микс Мюзик от 2016 до 2017
 Ашкар – в Хит Микс Мюзик само 2016
 Вилислав – В Хит Микс Мюзик от 2016 до 2017
 Деси Слава – В Хит Микс Мюзик от 2020 до 2022
 Джия – В Хит Микс Мюзик от 2020 до 2022
 Джорджано – В Хит Микс Мюзик от 2015 до 2016
 Джулиано – В Хит Микс Мюзик от 2016 до 2017
 Доника – В Хит Микс Мюзик от 2020 до 2022
 Зоя Мутишева – В Хит Микс Мюзик от 2016 до 2017
 Кристиана – в Хит Микс Мюзик от 2015 до 2022
 Крум – в Хит Микс Мюзик от 2015 до 2017
 Меди – в Хит Микс Мюзик от 2020 до 2021

Външни препратки 
 Официален сайт

Звукозаписни компании в София
Попфолк звукозаписни компании